Грин Ејкерс има више значења:
 Грин Ејкерс (Калифорнија)
 Грин Ејкерс (Северна Дакота)